de (dubbele) voorletter van voornamen als Philip(pus) of Philippa; zie Filip
 Fenylgroep
 de landcode voor Nederlandse vliegtoestellen; zie Vliegtuigregistratienummer
 Polynesian Airlines, een Polynesische luchtvaartmaatschappij met de IATA-code PH
 Nederlandse Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening, een voormalige verzorgingsinstelling voor verstandelijk gehandicapten
 pH, de zuurgraad van een oplossing
 .ph, het achtervoegsel van Filipijnse domeinnamen
 phot, een verouderde eenheid voor lichtsterkte